Ван () — китайская фамилия (клан), происходит от титула правителей государств и княжеств в Китае и Корее в древности и Средние века.

Вторая омонимичная фамилия Ван (汪) имеет другое значение («пруд», «водоём»), произносится другим тоном и встречается реже (см. Ван Цзинвэй).

Вьетнамский аналог — Выонг (Vương). Корейский — Ван (왕). Сямэньский диалектный вариант — Онг (Ong).

Фамилия входит в десятку самых распространённых и по данным «National Citizen ID Information System» (NCIIS) занимает первое место.

 Известные носители

А 
 Ван Ай — китайский художник периода Сун, работавший в религиозном жанре, жанре бытовой живописи и портрета.
 Ван, Александр — американский дизайнер одежды.
 Ван, Анджела — американская фигуристка.
 Ван, Анна — святая Римско-Католической Церкви, мученица, дочь святой Люции Ван Ван.
 Ван Ань — американский инженер китайского происхождения.
 Ван Аньши — китайский экономист и государственный деятель.

Б 
 Ван Би — китайский философ, один из основателей учения сюань-сюэ.
 Ван Баошань (род. 1963) — китайский футболист и футбольный тренер.
 Ван Бин (род. 1967) — китайский кинорежиссёр-документалист.
 Ван Бинъюй — китайская кёрлингистка.
  (род. 1922) — китайский физик, действительный член Академии наук КНР.

В 
 Ван Вэй — китайский каллиграф, живописец.
  (1937—2023) — китайский учёный, специалист по полупроводниковой оптоэлектронике, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Вэй (род. 1966) — китайский учёный, специалист по автоматической навигации и управлению, действительный член Академии наук КНР.
  (род. 1958) — китайский астрофизик, действительный член Академии наук КНР.
  (род. 1963) — китайский материаловед, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Вэйчжун (род. 1962) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Гуандун с 27 декабря 2021 года.
 Ван Вэньтао (род. 1964) — китайский государственный и политический деятель, министр коммерции КНР с 26 декабря 2020 года.
 Ван Вэйхуа (певица) (род. 1962) — китайская певица и рок-музыкант.
 Ван Вэньцай (1926—2022) — китайский ботаник, действительный член Академии наук КНР.

Г 
 Ван, Гаррет — американский актёр.
 Ван Гуанхуа (род. 1963) — китайский государственный и политический деятель, министр природных ресурсов КНР с 25 июня 2022 года.

Д 
 Ван Даохань — китайский политик.
 Ван, Джеймс (род. 1977) — австралийский кинорежиссёр.
 Ван, Джимми (1943—2022) — тайваньский актёр.
 Ван Миллер, Джо (род. 1989) — футболист с Северных Марианских Островов.
 Ван Ду — современный художник, скульптор.
 Ван Дунсин — китайский политик и военный.
 Ван Дэхуэй, Тедди Ванг, 王德輝 — гонконгский бизнесмен, основатель фармацевтического гиганта Chinachem Group.

Ж 
 
 Ван Жун — политический деятель династии Цзинь.
 Ван Жэньмэй — китайская актриса и певица.

И 
 Ван И (род. 1953) — китайский политический деятель, министр иностранных дел КНР (2013—2022).
 Ван Ибо (род. 1997) — китайский актёр, певец и танцор. Участник южнокорейско-китайского бой-бэнда UNIQ.
 Ван Ин (род. 1968) — китайская софтболистка, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1996 года.
 Ван Ифу (род. 1960) — китайский стрелок, олимпийский чемпион.
 Ван Ихань (род. 1988) — китайская бадминтонистка, чемпион мира и призёр Олимпийских игр.

К 
 Ван Кай (род. 1962) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Хэнань со 2 апреля 2021 года.
 Ван Кунь (1925—2014) — китайская певица и актриса.
 Ван Кэ — китайский генерал-полковник (1994), член Центрвоенсовета Китая
 Ван Кэминь — китайский политический деятель первой половины XX века.

Л 
 
 Ван Лина — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 
 Ван Лися (род. 1964) — китайский государственный и политический деятель, председатель народного правительства автономного района Внутренняя Монголия с 5 августа 2021 года.
 Ван Лэй — китайский фигурист.

М 
 Ван Ман — китайский император.
 Ван, Михаил (1924—2015) — священник Китайской автономной православной церкви.
 
 Ван Мэнхуэй (род. 1960) — китайский государственный и политический деятель, секретарь парткома КПК провинции Хубэй.

Н 
 Ван Наньчжэнь (1911—1992) — китайский баскетболист, тренер и футбольный судья.
 Ван Нин (род. 1961) — китайский государственный и политический деятель, секретарь парткома КПК провинции Юньнань с 19 октября 2021 года.

П 
  (род. 1936) — китайский гидрогеолог, действительный член Академии наук КНР.

С 
 Ван Сичжи — китайский каллиграф.
 Ван Сюаньсюань (род. 1990) — китайский боксёр.
 Ван Сюэхань (род. 1998) — китайская фигуристка.
 Ван Сянси (род. 1962) — китайский государственный и политический деятель, министр по управлению чрезвычайными ситуациями КНР со 2 сентября 2022 года.
 
 Ван Сяопин (род. 1964) — китайский государственный и политический деятель, министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР с 30 декабря 2022 года.
 Ван Сяохун (род. 1957) — китайский государственный и политический деятель, министр общественной безопасности КНР.
 Ван Сяохуэй (род. 1962) — китайский государственный и политический деятель, секретарь парткома КПК провинции Сычуань с 22 апреля 2022 года.

Т 
 
  (род. 1937) — китайский геолог, действительный член Академии наук КНР.
 Ван, Тина — австралийская фигуристка китайского происхождения.

У 
 Ван, Уэйн (род. 1949) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Ф 
 Ван Фан (, 1920—2009) — государственный деятель КНР.
 
 Ван Фэнчунь — китайский кёрлингист.

Х 
 
 Ван Хунвэнь — китайский политик.
 Ван Хунин (род. 1955) — китайский учёный и партийный деятель, член Политбюро ЦК КПК с 2012 года.
 Ван Хунцзюй (род. 1945) — в 2002—2009 годах мэр Чунцина, член ЦК КПК (2007—2012, кандидат с 2002 года).
  (род. 1964) — китайский физик, действительный член Академии наук КНР.

Ц 
 Ван Цзинвэй (1883—1944) — китайский политик.
  (род. 1944) — китайский астрофизик, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Цзинхун (?—1434 или 1435) — китайский евнух, занимавший один из ключевых постов в плаваниях китайского флота в Юго-Западную Азию и Индийский Океан.
 Ван Цзиньшань (род. 1945) — политик КНР.
  (род. 1935) — китайский гидрогеолог, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Цзолун, Пётр (1842—1900) — святой римско-католической церкви, мученик.
  (род. 1929) — китайский математик, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Цзыли (род. 1968) — китайский шахматист, гроссмейстер.
  (род. 1938) — китайский физик, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Цзэпу, Франциск Ксаверий (1872—1959) — католический прелат, первый епископ Вансяня с 11 апреля 1946 года по 3 июля 1947 год.
 
 Ван Цзюнься (кит. упр. 王军霞, пиньинь: Wáng Jūnxiá; род. 19 января 1973) — китайская легкоатлетка, олимпийский чемпион и чемпион мира.
 Ван Цзюньчжэн (род. 1963) — китайский политик, секретарь парткома КПК Тибетского автономного района.
 Ван Цзявэй (Вонг Карвай; род. 1958) — китайский кинорежиссер.
 Ван Цзядао (1916—1992) — китайский государственный и военный деятель, генерал-майор, первый секретарь парткома КПК провинции Хэйлунцзян (1971—1974).
 Ван Цзяжуй (род. 1949) — заведующий международным отделом ЦК КПК с 2003 года.
 Ван Цзянань (род. 1996) — китайский легкоатлет.
 Ван Цзянь (Император Гаоцзы Ранней Шу; 847—918) — император, основатель династии Ранняя Шу.
 Ван Цзяньлинь — китайский предприниматель.
 Ван Цзяньчжэн (род. 1987) — китайский боксёр.
 Ван Цзяньюй (род. 1959) — китайский оптик, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Цзяо — китайская женщина-борец греко-римского стиля.
 Ван Цзясян (1906—1974) — китайский государственный и партийный деятель, дипломат.
  (род. 1940) — китайский оптик, действительный член Академии наук КНР.
  (род. 1934) — китайский оптик, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Цинсянь (род. 1963) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Аньхой с 1 февраля 2021 года.
 Ван Цишань (род. 1948) — китайский государственный и партийный деятель.
 Ван Цун (род. 1992) — китайская боксёрша.
 Ван Цзяэр (Джексон Ван; род. 1994) — китайский и корейский певец, участник южнокорейской группы GOT7 выступающий под лейблом TEAM WANG и JYP.

Ч 
  (род. 1938) — китайский учёный, специалист по полупроводниковым материалам, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Чжаого (род. 1941) — председатель ВФП (2002—2013), 1-й (по перечислению) зампред ПК ВСНП (2003—2013), член Политбюро ЦК КПК.
 Ван Чжаоцзюнь — женщина, рождённая в деревне Баопин, считается одной из четырёх великих красавиц Древнего Китая.
 Ван Чживэй (род. 1988) — китайский стрелок, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Ван Чжиган (род. 1957) — китайский государственный и политический деятель, министр науки и технологий КНР с 19 марта 2018 года.
  (род. 1953) — китайский биохимик и биофизик, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Чжицзюн (род. 1983) — китайская скрипачка.
  (род. 1930) — китайский учёный, специалист по аберрациям в оптике и качеству передачи изображения, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Чжичжи (род. 1979) — бывший китайский профессиональный баскетболист.
  (род. 1942) — китайский биохимик и  молекулярный биолог, действительный член Академии наук КНР.
  (род. 1937) — китайский биолог, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Чжунлинь (род. 1962) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Хубэй с 7 мая 2021 года.
 Ван Чжунъюй (род. 1933) — политик КНР.
 Ван Чжэнцзюнь (Императрица Сяоюань) — китайская императрица времен династии Хань, фактическая правительница империи с 33 года до н. э. по 8 год
 Ван Чжэнбан (род. 1987) — тайваньский стрелок из лука, член национальной сборной Тайваня на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов.
 Ван Чжэнвэй (род. 1957) — политик КНР.
  (род. 1935) — китайский оториноларинголог, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Чжэнпу (род. 1963) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Хэбэй с 21 октября 2021 года.
 
 Ван Чжэньдун (род. 1991) — китайский легкоатлет.
 Ван Чуаньфу
 Ван Чун — китайский философ-энциклопедист.
  (род. 1932) — китайский учёный, специалист по вычислительной физике конденсированных состояний, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Чунъян — основатель школы Цюаньчжэнь во время династии Сун.
 Ван Чуньли — китайская биатлонистка.
 Ван Чэн, Люция
  (род. 1938) — китайский физик, действительный член Академии наук КНР. 
  (род. 1951) — китайский седиментолог, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Чэнь

Ш 
 Ван Шаочжун — генерал-майор НОАК, начальник Центрального бюро безопасности КПК.
 Ван Шипэн
 Ван Шифу — китайский драматург.
  (род. 1932) — китайский физик, действительный член Академии наук КНР. 
  (род. 1953) — китайский математик, действительный член Академии наук КНР. 
 Ван Шишэнь
 Ван Шиюэ (род. 1994) — китайская фигуристка.
 Ван Шо
 Ван Шоугуань (род. 1923) — китайский астрофизик, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Шу (род. 1963) — китайский архитектор.
  (род. 1942) — китайский астрофизик, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Шунь
 Ван Шухэ
 Ван Шэнцзюнь

Э 
  (род. 1944) — китайский биохимик и молекулярный биолог, действительный член Академии наук КНР.
  (род. 1957) — китайский физик, действительный член Академии наук КНР. 
  (род. 1933) — китайский химик, действительный член Академии наук КНР.

Ю 
  (1930—2021) — китайский математик, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Юаньцзи
 Ван Юйбо (род. 1963) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Юньнань с 25 ноября 2020 года.
 Ван Юйжун, Иосиф
 Ван Юймэй, Иосиф
 Ван Юйцзя
  (род. 1932) — китайский учёный, специалист по квантовой оптике, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Юйчэн — китайский поэт.
 Ван Юн
 Ван Юнлян (род. 1965) — китайский учёный, специалист по обработке сигнала радаров, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Юнпо
 Ван Юнчжи — главный конструктор первых китайских пилотируемых космических кораблей «Шэньчжоу-5» и «Шэньчжоу-6».
 Ван Юнькунь (род. 1942) — китайский политический и государственный деятель, секретарь парткома КПК провинции Цзилинь (1998—2006).
 
 Ван Юэгу

Я 
 Ван Ян
 Ван Янмин
  (род. 1935) — китайский учёный, специалист по микроэлектронике, действительный член Академии наук КНР.
 Ван Янь
 Ван Яоу
 Ван Япин — китайская женщина-космонавт, участница миссии пилотируемого корабля «Шэньчжоу-10».
 Ван Яфань — китайская теннисистка.
 См. также 
 Хунгвыонги
 Сто фамилий
 Наиболее распространённые фамилии в Китае

 Примечания